Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1929 года.

Аргентина

Парагвай

Уругвай

Перу 

1929